

Ветмор — місто, штат Канзас
 Ветмор Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсільванія